Die Kategoria Superiore 2003/04 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 65. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Die Saison wurde im Gegensatz zum Vorjahr auf 10 Teams reduziert. Die Meisterschaft wurde in zwei Hin- und zwei Rückrundenspielen ausgetragen. Jedes Team trat dabei vier Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die Spielzeit begann am 23. August 2003 und endete am 21. Mai 2004.

Saisonverlauf 

Titelverteidiger SK Tirana stand am 9. Spieltag mit vier Punkten Rückstand auf Teuta Durrës auf dem vierten Tabellenplatz. Danach gewann das Team von Mirel Josa sechs Spiele in Folge und hatte nach achtzehn Spielen einen Punkt Vorsprung auf Partizani Tirana.

Am 27. Spieltag betrug der Vorsprung neun Punkte auf Dinamo Tirana. Dieser Abstand hatte bis Saisonende Bestand. SK Tirana wurde mit dem besten Angriff und der besten Verteidigung zum 21. Mal Meister.

Flamurtari Vlora stand nach 27 Spielen mit siebzehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer abgeschlagen auf den letzten Tabellenplatz und stand sechs Spiele vor Ende der Saison als erster Absteiger fest. Besa Kavaja musste ebenfalls den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04